The Killer Inside Me (boek), een boek uit 1952 van schrijver Jim Thompson
 The Killer Inside Me (1976), een film uit 1976 van regisseur Burt Kennedy
 The Killer Inside Me (2010), een film uit 2010 van regisseur Michael Winterbottom